

Geografia

Mountfield (East Sussex), Inghilterra
Mountfield (Tyrone), Irlanda del Nord

Sport
Mountfield HK – squadra di hockey su ghiaccio ceca